Stoenești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Stoenești (Argeș)
 Stoenești (Giurgiu)
 Stoenești (Olt)
 Stoenești (Vâlcea)